Cupim, inseto
Cupim bovino, corte de carne
O Cupim, filme brasileiro (1960) com Oscarito e Sônia Mamede

Ver também

Desambiguação